Carolina do Norte, um Estado dos Estados Unidos.
 Norton Commander, um programa gestor de ficheiros para DOS.
 código ISO 3166-2:ZA para a província do Cabo Setentrional da África do Sul.
 Network Computer, conceito de computadores completamente dependentes de rede
 No Comment, sem comentários.
 Nós, Cidadãos!

Desambiguações de siglas